Бліох Костянтин Юрійович — кандидат фізико-математичних наук лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.
 Бліох Павло Вікторович (1922—2000) — радянський та український фізик, доктор фізико-математичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.
 Бліох Яків Мойсейович (1895—1957) — радянський організатор кіновиробництва, кінорежисер.

Див. також 
 Бльох

Примітки